Papua, nom autòcton de l'illa de Nova Guinea.
 Papua Nova Guinea, estat independent d'Oceania que ocupa la part oriental de l'illa de Nova Guinea.
 Papua Occidental
 Província de Papua Occidental.
 Província de Papua, província indonèsia que comprèn la major part de la Nova Guinea Occidental.
 Província de Papua Occidental, província indonèsia que comprèn l'extrem occidental de la Nova Guinea Occidental.
 Regió de Papua, una de les quatre regions de l'estat independent de Papua Nova Guinea.
 Territori de Papua, antic territori administrat per Austràlia que comprenia el quart sud-oriental de l'illa de Nova Guinea.